Slag bij Helsingborg (1362), een slag tijdens de oorlog tussen Denemarken en de Hansebond
Slag bij Helsingborg (1535), een slag tijdens de Gravenvete
Slag bij Helsingborg (1710), een slag tijdens de Grote Noordse Oorlog